Lenoir kan henvise til:

 Steder
 Lenoir, North Carolina, USA
 Lenoir County, North Carolina, USA
 Lenoir City, Tennessee

 Universiteter
 Lenoir-Rhyne University

 Navn
 Lenoir (eftername)

Se også 
 Richard-Lenoir (Paris Metro)